Ivar Johansen est un nom pouvant désigner:

 (1910-1984), bobeur norvégien
 (1923-2005), journaliste et éditeur norvégien
 (né en 1976), artiste populaire norvégien

Voir aussi

Johansson, Ivar